W muzyce – linie, na których stoją nuty, zwykle w odniesieniu do zapisu nutowego w zabytkach pisma nutowego sprzed ery pięciolinii
W drukach użytkowych (formularze, pocztówki, koperty itp.) – poziome kreski służące do wpisania nad nimi tekstu pismem odręcznym lub maszynowym, także pionowe kreski rozdzielające i inne elementy graficzne w postaci linii
Linie, którymi pokryte są arkusze - np. w zeszytach do nauki pisania, kartach katalogowych
W poligrafii – liniatura rastra